Klingenberg steht für:
 Klingenberg (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Klingenberg (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Klingenberg (Automarke), deutscher Kleinwagen

Klingenberg ist der Name folgender

Orte:
 Klingenberg am Main, Stadt im Landkreis Miltenberg, Bayern
 Klingenberg (Sachsen), Gemeinde im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Klingenberg (Heilbronn), Ortsteil von Heilbronn, Baden-Württemberg
 Klingenberg (Malgersdorf), Ortsteil von Malgersdorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Klingenberg (Klingenberg), Ortsteil von Klingenberg, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Klingenberg (Lübeck), Platz in der Altstadt von Lübeck
 Klingenberg (Gemeinde Riegersburg), Ortschaft in der Gemeinde Riegersburg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Klingenberg (Oslo), Stadtviertel in Oslo, Norwegen
 Klingenberg, deutscher Name von Ostre Bardo (Sępopol), Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Klingenberg, deutscher Name von Łozy (Płoskina), Powiat Braniewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Klingenberg, deutscher Name von Kruusimäe, Ortsteil von Kadrina, Kreis Lääne-Viru, Estland

Burgen:
 Burg Klingenberg (Talheim), die Ruine der historisch als Burg Reiffenberg bekannten Burg bei Talheim, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Clingenburg in Klingenberg am Main
 Burgruine Klingenberg, bei Perg in Oberösterreich
 Klingenberg, deutscher Name der Burg Zvíkov, im Okres Písek bei Zvíkovské Podhradí, Tschechien

Schlösser:
 Schloss Klingenberg (Wipfeld), Bayern
 Schloss Klingenberg (Homburg), Gemeinde Homburg TG, Schweiz
 Neippergsches Schloss Klingenberg, im Heilbronner Stadtteil Klingenberg
 Stadtschloss Klingenberg am Main, Bayern

weiterer Bauwerke:

 Heizkraftwerk Klingenberg, in Berlin-Rummelsburg
 Talsperre Klingenberg, bei Klingenberg nahe Dresden, Sachsen
 Wasserwerk Klingenberg, bei Klingenberg nahe Dresden, Sachsen
 Wasserkraftwerk Klingenberg, bei Klingenberg nahe Dresden, Sachsen

geografischer Objekte:
 Klingenberg (Berg), Hochtaunuskreis, Hessen
 Tonbergwerk Klingenberg in Klingenberg am Main

Unternehmen:
 Gebr. Klingenberg, Druckerei in Detmold
 Heinrich Klingenberg (Unternehmen), Umzugsunternehmen in Hamburg

Siehe auch:
 Klingeberg (Begriffsklärung)
 Klingberg (Begriffsklärung)
 Klinkenberg